Por Metafonia pode querer:

Metafonia - álbum de Madredeus, grupo português de world music / fado.
Metafonia - fenómeno fonético e fonológico existente no galego-português e outras línguas.

Desambiguação